Signalturm steht für:

 Turm für die optische Telegrafie
 Turm für die Landesvermessung, siehe Trigonometrischer Punkt #Vermessungspfeiler und Signalbauten
Siehe auch:
 Marinesignalturm Kiel